Por Cardo de Cristo puede referirse a:
El nombre común de la planta Carlina salicifolia.
El nombre común de la planta Carthamus lanatus.